Marcus Aemilius Lepidus is een veelvoorkomende naam in de ''Gens Aemilia:

Noten